Tofsskivlingar (Pholiota) är ett släkte av svampar. Tofsskivlingar ingår i familjen Strophariaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Hemipholiota för samma taxon.

Källor

Basidiesvampar